Flying H Ranch Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Flying H Ranch Airport (Kansas)
 Flying H Ranch Airport (New Mexico)
 Flying H Ranch Airport (Washington)